Lars Hitchinson Hansen (Hvide Lars) er en dansk kriminel og er blandt andet kendt for at stå bag Danmarks mest spektakulære fangeflugt, der fandt sted den 27. august 1995, da en gummiged brasede ind i ringmuren om Statsfængslet i Vridsløselille, hvor det lykkedes i alt 13 fanger at flygte. På det tidspunkt var han idømt 8 år og 7 måneders fængsel for tyverier, narkokriminalitet, hælerier m.v. Slutafsoningstid 26-09-99.

Noter 

Tyveridømte fra Danmark